Catalunya:
 Serra Grossa (Aitona), al Segrià.
 Serra Grossa (Camarasa), al municipi de Camarasa, la Noguera
 Serra Grossa (les Avellanes i Santa Linya), al municipi de les Avellanes i Santa Linya, la Noguera
 Serra Grossa (Ulldecona), al municipi d'Ulldecona, Montsià
 Serra Grossa (Vilanova de Meià), al municipi de Vilanova de Meià, la Noguera
 País Valencià:
 Serra Grossa (Alacant), a Alacant.
 Serra Grossa (Comarques Centrals del País Valencià), situada als límits de les comarques de la Vall d'Albaida i la Costera 
 Platja de la Serra Grossa, platja ubicada a la ciutat d'Alacant (País Valencià).
 Illes Balears:
 Sa Serra Grossa, a Sant Josep de sa Talaia (Eivissa).